Управление главного конструктора (УГК) — структурное подразделение Волжского автозавода (в настоящее время — генерального департамента развития ОАО «АВТОВАЗ»), функцией которого является конструирование автомобилей.

История 
1 октября 1966 года главным конструктором Волжского автозавода был назначен В. С. Соловьёв, который возглавил Отдел главного конструктора.

В декабре 1966 года конструкторы ОГК начали в Москве работу в одной из комнат Минавтопрома на Кузнецком мосту.

В июне 1968 года администрация и конструкторские службы ОГК переехали в новое здание дирекции на ул. Белорусской 16 (Тольятти).

В апреле 1969 года на площадке завода началось строительство Инженерного центра.

В марте 1971 года ОГК был преобразован в Управление главного конструктора.

В 1989 году управление главного конструктора вошло в состав Научно-технического центра АВТОВАЗа.

Руководители 
 1966−1975 — Соловьёв, Владимир Сергеевич
 1976−1998 — Мирзоев, Георгий Константинович
 1998−2003 — Прусов, Пётр Михайлович
 2003−2006 — Губа, Владимир Иванович
 2006−2010 — Шмелёв, Евгений Николаевич
 2010−2014 — Курдюк, Сергей Аскольдович

Интересные факты 

 18 апреля 1974 года в соответствии с приказом министра автомобильной промышленности СССР А. М. Тарасова на ВАЗе издан приказ генерального директора № 134 о создании в составе управления главного конструктора (за пределами штатного расписания) специального конструкторского бюро по роторно-поршневым двигателям (СКБ РПД) для автомобилей и мотоциклов. Руководителем бюро был назначен Поспелов, Борис Сидорович. Это было первое в СССР подразделение, занимавшееся исследованиями и производством роторно-поршневых двигателей для автомобилей. В 1990-х годах, в Научно-техническом центре ВАЗа были созданы двигатели ВАЗ-416, ВАЗ-426, ВАЗ-526.
 Пётр Михайлович Прусов — единственный советский и российский автоконструктор, в честь которого на Аллее технической славы в г. Флинт (США) в 2010 году была установлена именная звезда.

См. также 
 Управление организации производства
 Стив Маттин

Источники 
 Книга Управление главного конструктора АВТОВАЗ в трёх частях (коллектив авторов).

Примечания

Ссылки 
 Службе главного конструктора ОАО «АВТОВАЗ» — 40 лет
 Четыре главных конструктора АВТОВАЗа подводят итоги 40 лет

АвтоВАЗ